Komáří vrch kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Komáří vrch (berg), Karlovy Vary, 
 Komáří vrch (kulle), Hradec Králové, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar